John Randolph (1306-1346) est un noble écossais.
 John Randolph (1727-1784) est un avocat américain.
 John Randolph (1749-1813) est un évêque britannique.
 John Randolph de Roanoke (1773-1833) est un homme politique américain.
 John Randolph (1915-2004) est un acteur américain.